Lija – villaggio di Malta
Lija – nome proprio di persona femminile lituano
Lija – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Lija Athletic Football Club – squadra di calcio maltese